

Personen
 Anthony Howell, Brits acteur
 Charles Howell III, Amerikaans golfer
C. Thomas Howell, Amerikaans acteur
 Dara Howell, Canadees skiester
David Howell, Brits golfer
David Howell, Brits schaker
 Jennie Howell, supereeuwelinge
 Maria Howell, Amerikaans actrice en zangeres
Matilda Howell, Amerikaans boogschutter
Thomas Howell Binford, Amerikaanse officier
 Varina Howell, echtgenote van Jefferson Davis

Aardrijkskunde
Howell (Michigan)
Howell (Utah)

Krijgskunst
 Howell torpedo